Леона́рдо Ра́мос До́с Са́нтос (; 9 июня 1992, Ориньюс, Сан-Паулу) — бразильский футболист, нападающий.

Карьера 
Заниматься футболом начал с семи лет. Играл за молодёжную команду клуба «Марилия», которая выступала в высшей лиге чемпионата штата. Начал свою карьеру в бразильском «Атлетико Ориньенсе». В 2010 году футболист был замечен тренерским штабом минского «Динамо». Леонардо пригласили на просмотр, после которого был заключён контракт.

В 2012 году на правах свободного агента перешёл в «Дилу». С 2013 по 2014 выступал за «СКА-Энергию». В 2014 возвращается в Грузию, став игроком «Самтредии». В 2015 заключил контракт с израильским «Хапоэлем» (Бней-Лод).

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте минского «Динамо»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Хапоэль Бней-Лод»